С 2020 года в Никольском районе 217 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений, в том числе 1 город, 190 деревень, 12 посёлков, 10 починков, 4 села.

Аргуновское сельское поселение 

 19 234 804 001 деревня Аргуново
 19 234 804 002 деревня Дьячково
 19 234 804 003 деревня Ильинское
 19 234 804 004 деревня Корепино
 19 234 804 005 деревня Красная Звезда
 19 234 804 008 деревня Леунино
 19 234 804 009 деревня Мичково
 19 234 804 010 деревня Никольское
 19 234 804 011 деревня Павлово
 19 234 804 012 деревня Пичуг
 19 234 804 013 деревня Россохино
 19 234 804 014 деревня Семенка
 19 234 804 016 деревня Скоморошье
 19 234 804 017 деревня Софроново
 19 234 804 018 деревня Суборная
 19 234 804 019 деревня Телянино
 19 234 804 020 деревня Холшевиково
 19 234 804 021 деревня Черная
 19 234 804 022 деревня Чернцово

Завражское сельское поселение 

 19 234 820 002 деревня Веселая Грива
 19 234 820 003 деревня Высокая
 19 234 820 004 посёлок Высокинский
 19 234 820 005 деревня Дунилово
 19 234 820 006 посёлок Дуниловский
 19 234 820 007 деревня Ермаково
 19 234 820 008 деревня Завариха
 19 234 820 001 деревня Завражье
 19 234 820 009 деревня Куревино
 19 234 820 012 деревня Пеженьга
 19 234 820 014 деревня Сорокино
 19 234 820 015 деревня Старыгино
 19 234 820 016 деревня Токовица
 19 234 820 017 посёлок Чегодаевский

Зеленцовское сельское поселение 

 19 234 824 002 деревня Березово
 19 234 824 003 деревня Высокая
 19 234 824 001 деревня Зеленцово
 19 234 824 005 деревня Красавино
 19 234 824 006 деревня Люльково
 19 234 824 007 деревня Малиновка
 19 234 824 008 деревня Рокуново
 19 234 824 009 деревня Синицыно
 19 234 824 010 деревня Слуда
 19 234 824 011 деревня Сырково
 19 234 824 012 деревня Чернушка
 19 234 840 002 деревня Виноград
 19 234 840 003 деревня Герасимово
 19 234 840 004 деревня Каменка
 19 234 840 005 деревня Качуг
 19 234 840 006 деревня Красавино
 19 234 840 007 деревня Лисицыно
 19 234 840 001 деревня Милофаново
 19 234 840 008 деревня Перебор
 19 234 840 009 деревня Сенино
 19 234 840 010 деревня Скочково
 19 234 840 011 деревня Урицкое
 19 234 840 012 посёлок Шарженга
 19 234 840 013 деревня Шилово
 19 234 840 014 деревня Широкая

Кемское сельское поселение 

 19 234 816 001 посёлок Борок
 19 234 816 003 село Верхняя Кема
 19 234 816 004 деревня Верховино
 19 234 816 005 деревня Веселый Пахарь
 19 234 816 006 деревня Всемирская
 19 234 816 007 деревня Демино
 19 234 816 009 деревня Костенево
 19 234 816 010 деревня Костылево
 19 234 816 011 деревня Красавино
 19 234 816 012 посёлок Лантюг
 19 234 816 013 посёлок Макаровский
 19 234 816 016 деревня Падерино
 19 234 816 017 деревня Савино
 19 234 816 018 деревня Серпово
 19 234 816 019 деревня Старина
 19 234 848 002 деревня Вороново
 19 234 848 003 деревня Вострово
 19 234 848 005 деревня Земцово
 19 234 848 006 деревня Каино
 19 234 848 007 деревня Княжево
 19 234 848 001 село Никольское
 19 234 848 008 деревня Путилово
 19 234 848 009 деревня Ямская

Краснополянское сельское поселение 
Центром Краснополянского сельского поселения является город Никольск.

 19 234 828 025 деревня Абатурово
 19 234 828 002 деревня Аксентьево
 19 234 828 003 деревня Большое Фомино
 19 234 844 004 деревня Бутова Курья
 19 234 828 004 деревня Верхний Рыстюг
 19 234 828 005 деревня Гора
 19 234 828 006 деревня Дор
 19 234 828 007 деревня Животово
 19 234 844 009 деревня Ивантец
 19 234 828 008 деревня Ирданово
 19 234 828 009 деревня Каменка
 19 234 828 010 деревня Кожаево
 19 234 828 011 деревня Козловка
 19 234 828 012 деревня Коныгино
 19 234 828 013 деревня Криводеево
 19 234 828 014 деревня Кузнечиха
 19 234 828 015 деревня Малое Фомино
 19 234 828 016 деревня Мелентьево
 19 234 828 017 деревня Мокрецово
 19 234 828 018 деревня Нижний Рыстюг
 19 234 828 019 деревня Носково
 19 234 828 020 деревня Плаксино
 19 234 828 021 деревня Родюкино
 19 234 828 024 село Светлый Ключ
 19 234 828 022 деревня Селиваново
 19 234 828 023 деревня Соколово
 19 234 860 002 деревня Баданки
 19 234 860 003 деревня Березово
 19 234 860 004 деревня Блудново
 19 234 856 001 деревня Большое Сверчково
 19 234 860 005 деревня Бродовица
 19 234 860 007 починок Гороховский
 19 234 860 008 деревня Дворище
 19 234 860 011 деревня Калауз
 19 234 860 012 деревня Куданга
 19 234 860 013 посёлок Кудангский
 19 234 860 014 деревня Липово
 19 234 856 007 деревня Малое Сверчково
 19 234 860 015 деревня Пахомово
 19 234 860 001 деревня Пермас
 19 234 856 009 починок Пермасский
 19 234 860 017 деревня Сторожевая
 19 234 860 018 деревня Шири
 19 234 852 002 посёлок Левобережный
 19 234 852 003 деревня Малиновка
 19 234 852 001 деревня Осиново
 19 234 852 004 деревня Погорелица
 19 234 852 005 посёлок Подосиновец
 19 234 852 006 деревня Рамешки
 19 234 852 007 деревня Скочково
 19 234 852 008 деревня Упиралово
 19 234 852 009 деревня Шолково
 19 234 864 002 деревня Белогарье
 19 234 864 003 починок Елховецкий
 19 234 864 011 деревня Карныш
 19 234 864 005 деревня Кленовая
 19 234 864 006 деревня Красное Зведение
 19 234 864 007 посёлок Молодёжный
 19 234 864 008 посёлок Нюненьга
 19 234 864 009 деревня Пертюг
 19 234 864 001 деревня Полежаево
 19 234 864 010 деревня Половинка

город Никольск 
 19 234 501 000 город Никольск

Сельское поселение Никольское 

Центром сельского поселения Никольского является город Никольск.

 19 234 808 001 деревня Байдарово
 19 234 832 002 деревня Беляевка
 19 234 808 002 деревня Большой Двор
 19 234 832 001 деревня Займище
 19 234 808 003 деревня Захарово
 19 234 808 004 деревня Ковырцево
 19 234 832 003 деревня Кривяцкое
 19 234 808 006 деревня Кудрино
 19 234 832 004 деревня Кумбисер
 19 234 808 007 село Лоха
 19 234 832 005 деревня Малые Гари
 19 234 808 008 деревня Петряево
 19 234 808 009 деревня Россохино
 19 234 808 010 деревня Солотново
 19 234 808 011 деревня Старыгино
 19 234 808 012 деревня Травино
 19 234 832 007 деревня Филимоновы Гари
 19 234 808 013 деревня Чушевино
 19 234 808 014 деревня Шалашнево
 19 234 812 002 деревня Большое Оксилово
 19 234 812 001 деревня Вахнево
 19 234 836 002 деревня Владимирово
 19 234 812 003 деревня Есипово
 19 234 812 004 деревня Захарово
 19 234 836 001 деревня Зеленая Грива
 19 234 812 005 деревня Каменное
 19 234 836 004 деревня Колесов Лог
 19 234 812 006 деревня Котельное
 19 234 836 005 деревня Малиновка
 19 234 812 007 деревня Малое Оксилово
 19 234 836 006 деревня Орлово
 19 234 836 007 деревня Осиновая Гарь
 19 234 836 009 деревня Пантелеево
 19 234 812 008 деревня Подгорье
 19 234 836 010 деревня Половина
 19 234 836 011 деревня Талица
 19 234 812 009 деревня Турино
 19 234 812 010 деревня Чернино
 19 234 812 011 деревня Юшково
 19 234 844 002 деревня Богдановка
 19 234 844 003 деревня Бураково
 19 234 844 006 деревня Горка-Кокуй
 19 234 844 007 деревня Елховка
 19 234 844 008 починок Еремкин
 19 234 844 010 починок Каменный
 19 234 844 012 деревня Кошелево
 19 234 844 013 деревня Красавино
 19 234 844 014 деревня Лашово
 19 234 844 015 починок Левкин
 19 234 844 016 деревня Марково
 19 234 844 001 деревня Нигино
 19 234 844 018 деревня Петрянино
 19 234 844 019 деревня Прудишная
 19 234 844 020 починок Пятаков
 19 234 844 021 деревня Самылово
 19 234 844 022 починок Филинский
 19 234 868 002 деревня Вырыпаево
 19 234 868 003 починок Гагарин
 19 234 868 004 деревня Гужово
 19 234 868 005 деревня Иваково
 19 234 868 006 деревня Калинино
 19 234 868 001 село Кипшеньга
 19 234 868 007 деревня Ковригино
 19 234 868 008 деревня Кузнецово
 19 234 868 009 деревня Мякишево
 19 234 868 010 деревня Нагавицино
 19 234 868 011 деревня Подол
 19 234 868 012 деревня Подольская
 19 234 868 013 починок Степшинский
 19 234 868 014 деревня Тарасово
 19 234 868 015 деревня Теребаево
 19 234 868 016 деревня Филиппово
 19 234 868 017 деревня Челпаново

Источники 

 Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1119-ОЗ «Об установлении границ Никольского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 2 июля 2008 г.)
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Никольский район